Jan Dobrzański (ok. 1780–1836) – polski pedagog, profesor, rektor Uniwersytetu Lwowskiego, adwokat krajowy
 Jan Dobrzański (1820–1886) – polski redaktor i pisarz, działacz polityczny
 Jan Dobrzański (1901–1997) – polski historyk